Frederiksborg  peut faire référence à :
 Frederiksborg, un des amter du Danemark avant 2007.
 Frederiksborg, un château danois à Hillerød.
 Fred(e)riksborg, un fort militaire danois de la Côte-de-l'Or danoise, en Afrique.
 Frederiksborg, une race de chevaux originaire du haras de Frederiksborg, au Danemark.